Las siglas ATT pueden referirse a:

 Avance de tuberosidad tibial, 
 AT&T (American Telephone and Telegraph), empresa de telecomunicaciones estadounidense.
 AT&T México (AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.).
 Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ente público de Bolivia, que regula y controla las telecomunicaciones en Bolivia, además de otorgar licencias 

Att puede referirse a:

 Subunidad del kip (moneda de Laos), valorada en la centésima parte de la moneda (céntimo de kip).

Att. puede referirse también a:

 A la atención de (abreviatura empleada en cartas y mensajes electrónicos). Sin embargo, la abreviatura correcta para a la atención es A/A, como indica la Real Academia Española.

Referencias 

Siglas